Turniej Gwiazdkowy 2001 – 9. edycja turnieju żużlowego rozgrywanego w Pile, który odbył się 8 grudnia 2001. Zwyciężył Rafał Dobrucki.

Wyniki

Turniej zasadniczy 
 Piła, 8 grudnia 2001
 NCD: Robert Miśkowiak – 65,48 w finale B
 Sędzia: Marek Wojaczek

Bieg po biegu
 [66,63] Staszewski, Miśkowiak, Walasek, Hampel
 [65,74] Gapiński, Kowalik, Nowak, J. Gollob
 [67,95] Huszcza, Świst, Romanek, Ł. Jankowski
 [66,54] Pecyna, Dobrucki, Jędrzejak, Okoniewski
 [65,78] Hampel, Świst, Staszewski, Ł. Jankowski
 [66,27] Dobrucki, Kowalik, Nowak, Pecyna
 [67,80] Miśkowiak, Walasek, Huszcza, Romanek
 [67,09] Okoniewski, Jędrzejak, Gapiński, J. Gollob
 [65,53] Hampel, Romanek, Staszewski, Huszcza
 [66,60] Jędrzejak, Kowalik, Nowak, Okoniewski
 [67,10] Świst, Walasek, Miśkowiak, Ł. Jankowski
 [67,60] Dobrucki, Gapiński, Pecyna, J. Gollob

Klasyfikacja w grupach po części zasadniczej

Półfinały 
 [66,52] Dobrucki, Świst, Kowalik, Miśkowiak
 [67,37] Hampel, Gapiński, Jędrzejak, Staszewski

O miejsca 9–16 
 [67,34] Ł.Jankowski, Romanek, Nowak, J. Gollob
 [68,30] Pecyna, Walasek, Huszcza, Okoniewski

Finał B 
 [65,48] Miśkowiak, Staszewski, Kowalik, Jędrzejak

Finał A 
 [65,95] Dobrucki, Świst, Hampel, Gapiński

Linki zewnętrzne 
 

2001
2001 w sporcie żużlowym
2001 w polskim sporcie